Der UNCAF Nations Cup 1999 fand vom 17. bis zum 28. März 1999 in Costa Rica statt. Die Partien wurden alle in der Hauptstadt San José ausgetragen. Sieger wurde der Gastgeber Costa Rica, welcher seinen dritten Titel errang.

Teilnehmer 
Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 1999 waren sechs Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde 

|}

|}

Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 
Der UNCAF Nations Cup 1999 diente gleichzeitig als Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 2000. Die ersten drei Mannschaften qualifizierten sich direkt, der Viertplatzierte El Salvador musste zwischen dem 6. und dem 10. Oktober 1999 jeweils ein Play-off-Spiel gegen Kanada, Haiti und Kuba bestreiten. Als Gruppenletzter konnte sich El Salvador nicht für den Gold Cup qualifizieren.

|}

Weblinks 
 Turnierverlauf auf rsssf.com

1999
Fußballveranstaltung 1999
Fußball (Costa Rica)
Sportveranstaltung in San José (Costa Rica)